ARA Buenos Aires fue el nombre de los siguientes buques argentinos:
 Buenos Aires (1858), vapor de 1858;
 Buenos Aires (1862), vapor de 1862;
 ARA Buenos Aires (1896), crucero de 1896;
 ARA Buenos Aires (D-6), destructor de la clase Buenos Aires, asignado en 1937.
Buenos Aires, ARA